Franciaország
Soucy, település Aisne megyében
Soucy, település Yonne megyében